Гиммель может означать:
 Кольцо Гиммель — обручальное кольцо эпохи Возрождения
 Gimmel — финский музыкальный коллектив.
 Гимель — буква еврейского алфавита.